Piccione ima više značenja:
 Piccione, Perugia
 Piccione, Pesaro-Urbino